Wild Horse – miejscowość w Albercie, w Kanadzie,
 Wild Horse – miejscowość w Kolumbii Brytyjskiej, w kanadzie,
 Wildhorse Township – miejscowość w Kansas, w Stanach Zjednoczonych,
 Wild horse – rzeka w Kolumbii Brytyjskiej, w kanadzie,
 Port lotniczy Wildhorse Valley – port lotniczy w Oregonie, w Stanach Zjednoczonych,
 Wild horse – amerykański film z 1931,
 Wild horses – amerykański film z 1985,
 Wild horses – amerykański film z 2015,
 Wild horses – amerykański zespół muzyczny,
 Wild horses – brytyjski zespół muzyczny,
 Wild horses – album studyjny brytyjskiego zespołu Wild horse,
 Wild Horses – The Nashville Album – album studyjny brytyjskiego zespołu Smokie,
 WildHorse – album studyjny amerykańskiej wokalistki RaeLynn,
 „Wild horses” – singel brytyjskiej piosenkarki Birdy,
 „Wild horses” – singel amerykańskiego wokalisty Gartha Brooksa,
 „Wild horses” – singel brytyjskiego zespołu The Rolling Stones.